Пучко́ — русская фамилия.
 Пучко, Александр Александрович (1934—2001) — советский железнодорожник и политик, начальник Южной железной дороги, депутат Верховного совета Украинской ССР и народный депутат Украины.
 Пучко, Татьяна (род. 1970) — известная московская поэтесса и автор-исполнитель, одна из основателей и участница бардовской организации «32-е августа» (Москва).
 Пучко, Людмила Григорьевна — автор книг по (само)диагностике и (само)исцелению человека.